WAPA puede referirse a:

WAPA (AM), una estación de radio de amplitud modulada de San Juan, Puerto Rico.
WAPA-TV, una estación de televisión de San Juan, Puerto Rico.
Western Area Power Administration, una compañía energética que sirve a la parte occidental de Estados Unidos.